Джеймс Річард Ньюмен () — англійський співак і автор пісень, який живе в Лондоні. На премії Brit Awards 2014 року Ньюмен виграв премію Brit за сингл року в якості співавтора «Waiting All Night», пісні англійської драм-бас-групи Rudimental.  Ньюмена обрали для представлення Великої Британії на Євробаченні-2020 з піснею «My Last Breath» до його скасування.  Натомість Ньюмен представлятиме Велику Британію на Євробаченні 2021 року з піснею «Embers».

Кар'єра 
У дитинстві Ньюмен захопився музикою, і він писав і продюсував пісні разом зі своїм молодшим братом Джоном Ньюменом. У свої 20 років він зарекомендував себе як автор пісень у Лондоні, а в 2013 році він став співавтором хіта Rudimental та Елли Ейр «Waiting All Night».  Пісня очолила Велику Британію в рейтингу синглів. Ньюмен виграв «Brit Award for British Single of the Year» під час премії Brit Awards 2014 за співавторство «Чекаючи всю ніч» з Джонні Гаррісом. 

Пізніше Джеймс написав співавторство зі своїм братом Джоном Ньюменом та з Кельвіном Харрісом пісню «Blame», що містить вокал Джона. Ця пісня, міжнародний хіт, очолила британський сингл, крім того, що досягла піку в Шотландії, Нідерландах, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Мексиці. Він досяг 19-го місця на Billboard Hot 100 і очолив американський чарт Billboard Hot Dance / Electronic Songs.

Ньюмен також був співокомпозитором ряду пісень, включаючи «Let 'Em Talk» в альбомі Kesha 2017 Rainbow та «Coping» для Тоні Брекстон її альбому Sex & Cigarettes у 2018 році.

Ньюмен був відомим вокалістом у кількох піснях, включаючи хіт 2018 року «Therapy» голландського ді-джея Арміна ван Бюрена. Пісня увійшла в чарти Нідерландів, Бельгії та американський чарт Dance / Mix Show Airplay. Того ж року вийшла пісня «Lights Go Down», норвезького музичного продюсера і ді-джея Матоми в його альбомі «Один на мільйон». У 2019 році він був представлений у пісні Арміна ван Бюрена «High on Your Love».

2020–2021: Пісенний конкурс Євробачення та The Things We Do 
27 лютого 2020 року ВВС оголосила, що Ньюмен представлятиме Велику Британію на Євробаченні-2020 у Роттердамі, Нідерланди. Він був готовий взяти участь у пісні «My Last Breath», яку Ньюмен написав у співавторстві з Адамом Аргайлом, Едом Древеттом та Іеном Джеймсом. Однак пізніше подію 2020 року було скасовано через пандемію COVID-19 в Європі.

17 липня 2020 року Ньюман випустив дебютний EP під назвою The Things We Do, який включає сингли «My Last Breath», «Enough» та «Better Man».

19 лютого 2021 року було оголошено, що Ньюмен представлятиме Велику Британію на Євробаченні 2021 замість 2020 року. Як одна з країн Великої п’ятірки на змаганнях, Велика Британія безпосередньо претендує на фінал у суботу, 22 травня 2021 року. В інтерв'ю Newsbeat Ньюман заявив: «Я відчуваю, що всі хочуть вечірку і повеселитися, тому, коли я писав, це було у мене в голові. Я хотів, щоб люди могли танцювати, навіть якщо це просто на кухні».  Пісня «Embers» вийшла 11 березня 2021 року.

Особисте життя 
Джеймс Ньюмен народився в Сетлі в Йоркширських Дейлах.  

Його брат,  Джон, відомий співак, автор пісень, музикант і продюсер звукозаписів.

Дискографія

Мініальбоми

Сингли

Як провідний артист

Як відомий артист

Залік написання пісень 
 вказаний фоновий внесок вокалу.
 вказаний на внесок виконавця.

Примітки

Посилання 

 

Учасники Євробачення 2021
Учасники Євробачення 2020
Представники Великої Британії на Євробаченні
Лауреати премії Brit